Derek Bell, pilota britannico
 Derek Bell, giocatore di baseball statunitense
 Derek Bell, musicista irlandese, componente dei Chieftains